Kenmotsu ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Kenmotsu (* 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker (Tenorsaxophon, Sopransaxophon, auch Flöte, Komposition)
 Eizō Kenmotsu (* 1948), japanischer Kunstturner